Ansbert ist der Name folgender Personen:

 Ansbert (Geschichtsschreiber), Ende des 12. Jahrhunderts
 Ansbert von Rouen (* um 630; † 693), Abt von Fontenelle, Bischof von Rouen und Kanzler des westfränkischen Reiches